Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute du 17 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helen Gourlay et Karen Krantzcke.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 1974 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1974
Eastbourne
Sport en Angleterre en 1974
Tennis en juin 1974